Die Liste der Städte in Schweden bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren städtischen Siedlungen des Staates Schweden, also der Städte im geographischen Sinne.

Politisch gibt es in Schweden heute keine Städte (schwedisch stad) mehr. Als am 1. Januar 1971 eine Gemeindereform in Kraft trat, verloren 132 Orte ihr Stadtrecht und erhielten – meist vereint mit den umliegenden ländlichen Gebieten, den vormaligen Landgemeinden (landskommun) – den Status von Gemeinden (kommun). Heute gibt es insgesamt 290 Gemeinden mit in der Regel jeweils mehreren Ortschaften ohne Verwaltungsfunktion in den 21 Provinzen (län). Der Begriff „Stadt“ wird hier für bevölkerungsreichere dichtbebaute Gebiete (schwedisch tätort; ein vorwiegend statistischen Zwecken dienender Begriff, ab 200 Einwohner) verwendet; die Einwohnerzahlen in den Tabellen beziehen sich dementsprechend auf die jeweilige städtische Siedlung im geographischen Sinne, also den Tätort, und nicht auf die Gemeinde im politischen Sinne. Einige Orte sowie 14 aus früheren Städten hervorgegangene Gemeinden führten auch nach 1971 und bis heute weiter oder wieder den Begriff stad in irgendeiner Form in ihrem offiziellen Namen (beispielsweise Göteborgs Stad), was jedoch keine rechtliche Herausstellung gegenüber den anderen Orten oder Gemeinden bedeutet; diese Orte sind in den Listen entsprechend markiert.

Metropolregionen 
Die Metropolregionen in Schweden sind gemäß Definition der schwedischen Statistikbehörde Statistiska centralbyrån mit Stand vom 30. September 2016:

 Stockholm: 2.260.795 Einwohner (entspricht der gesamten Provinz Stockholms län mit 26 Gemeinden)
 Göteborg: 993.453 Einwohner (umfasst die zwölf Gemeinden Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Lilla Edet, Öckerö, Partille, Stenungsund und Tjörn in Västra Götalands län sowie die Gemeinde Kungsbacka in Hallands län)
 Malmö: 703.920 Einwohner (umfasst die zwölf Gemeinden Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg und Vellinge in Skåne län)

Damit konzentrieren sich 39,8 Prozent der Bevölkerung des Landes in diesen drei Regionen.

Liste der größten Tätorter 
Die folgende Tabelle enthält alle Tätorter Schwedens, die laut Statistiska centralbyrån zum 31. Dezember 2015 mindestens 20.000 Einwohner hatten, zunächst absteigend nach diesem Wert sortiert. Aufgeführt sind außerdem die Einwohnerzahlen für diese Orte, die seit 1960 alle fünf Jahre (außer 1985) jeweils für den 31. Dezember veröffentlicht wurden, sowie die Provinz, zu der die Ortschaft gehört.

Soweit nicht in den Anmerkungen anders angegeben, hatten alle Orte in dieser Liste bis zur Gemeindereform von 1971 den Status einer Stadt (stad). Somit hatten 52 der früheren 132 Städte 2015 als eigenständige Tätorter mehr als 20.000 Einwohner.

Liste der weiteren früheren Städte 
Die folgende Tabelle enthält alle Orte Schwedens, die bis zur Verwaltungsreform 1971 die Stadtrechte besaßen (stad), aktuell eigenständige Tätorter sind, aber weniger als 20.000 Einwohner haben und daher nicht in der obigen Liste aufgeführt sind (Stand 31. Dezember 2015, zunächst absteigend nach Einwohnerzahl sortiert). In diese Kategorie fallen 73 der 132 Städte. Aufgeführt sind außerdem die maximale der für den Zeitraum ab 1960 alle fünf Jahre (außer 1985) veröffentlichten Einwohnerzahlen und das betreffende Jahr (jeweils 31. Dezember), sofern nicht der aktuelle Wert der höchste ist, sowie die Provinz, zu der die Ortschaft gehört.

Sieben der Ortschaften, die vor 1971 die Stadtrechte besaßen, sind keine eigenständigen Tätorter mehr, sondern mit anderen zusammengewachsen und in diesen aufgegangen. Soweit nicht anders vermerkt, geschah dies bereits mit Einführung des Tätortsbegriffs 1960:
 Djursholm (Stockholms län): seit 1971 Hauptort der Gemeinde Danderyd, Teil des Tätorts Stockholm
 Huskvarna (Jönköpings län): 1971 in Jönköping aufgegangen
 Kungsbacka (Hallands län): 2015 in Göteborg aufgegangen
 Mölndal* (Västra Götalands län): seit 1971 Hauptort der Gemeinde Mölndal, Teil des Tätorts Göteborg
 Nacka (Stockholms län): seit 1971 Hauptort der Gemeinde Nacka, Teil des Tätorts Stockholm
 Solna* (Stockholms län): bildet seit 1971 die Gemeinde Solna, Teil des Tätorts Stockholm
 Sundbyberg* (Stockholms län): bildet seit 1971 die Gemeinde Sundbyberg, Teil des Tätorts Stockholm

Anmerkungen 
* zugehörige Gemeinde führt weiterhin den Begriff „Stadt“ (stad) im Namen
** Tätort führt weiterhin den Begriff „Stadt“ (stad) im offiziellen vollen Namen

Siehe auch 

 Listen von Orten nach schwedischen Provinzen (sämtliche Tätorter)
 Liste der Gemeinden in Schweden
 Provinzen Schwedens (län)
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Einzelnachweise

Weblinks 
 Statistiska centralbyrån (Statistisches Zentralbüro Schwedens)
 City Population – Einwohnerzahlen der städtischen Siedlungen Schwedens
 City Population – Einwohnerzahlen der Gemeinden Schwedens

!
Schweden Stadte